

Cinema 
 L'ostaggio – film del 1916 diretto da Romolo Bacchini
 L'ostaggio (Northern Pursuit) – film del 1943 diretto da Raoul Walsh
 L'ostaggio – film del 1975 diretto da Luigi Valanzano
 L'ostaggio (Hostage) – film del 1987 diretto da Hanro Möhr
 L'ostaggio (Hostage) – film del 1988 diretto da Peter Levin
 L'ostaggio (Hostage) – film del 1992 diretto da Robert Young

Letteratura 
L'ostaggio (The Hostage) – romanzo di Henry Farrell del 1959, Il Giallo Mondadori n. 1016
 L'ostaggio (Die Bürgschaft) – romanzo di Thorsten Becker del 1985
L'ostaggio (The Last Hostage) – romanzo di John J. Nance del 1998, Il Giallo Mondadori n. 2698
 L'ostaggio (The Hostage) – romanzo di Susan Wiggs del 2000
L'ostaggio (Hostage) – romanzo di Robert Crais del 2001
L'ostaggio (Torn) – romanzo di Jordan Chris, I nuovi bestsellers Special n. 100s

Teatro 
 L'ostaggio (The Hostage) – commedia di Brendan Behan del 1958

Televisione 
 L'ostaggio – episodio della terza stagione di Carabinieri
 L'ostaggio (Hostage) – episodio della quarta stagione di CSI: NY
 L'ostaggio – episodio della terza stagione di Distretto di Polizia
 L'ostaggio – episodio della quarta stagione di Distretto di Polizia
 L'ostaggio (101) – episodio di Fastlane
 L'ostaggio – episodio della prima stagione de Il maresciallo Rocca
 L'ostaggio (Drive, He Said) – episodio della prima stagione di Joan of Arcadia
 L'ostaggio (Outrage in Balinderry) – episodio di seconda stagione de L'uomo da sei milioni di dollari
 L'ostaggio (Hostage) – episodio di Missione Impossibile
 L'ostaggio (Dagger) – episodio della sesta stagione di NCIS - Unità anticrimine
 L'ostaggio (Two Daughters) – episodio della terza stagione di Numb3rs